Piero Arredondo Tolorza (Iquique, Región de Tarapacá, Chile, 22 de febrero de 1995) es un futbolista chileno. Juega de defensa y su equipo actual es el Deportes Iquique de la Primera División Chile.

Referencias 

Nacidos en Iquique
Futbolistas de Chile